Il doppio  dell'Open d'Orleans 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Serhij Stachovs'kyj e Lovro Zovko erano i detentori del titolo, ma solo Zovko ha partecipato in coppia con Yves Allegro, ma ha perso nei quarti di finale contro Sébastien Grosjean e Olivier Patience.

Colin Fleming e Ken Skupski hanno battuto in finale 6–1, 6–1 Grosje

nce.

Teste di serie 

 Aisam-ul-Haq Qureshi /  Travis Rettenmaier (quarti di finale)
 Colin Fleming /  Ken Skupski (campioni)

 Philipp Marx /  Igor Zelenay (primo turno) 
 Kevin Anderson /  Carsten Ball (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Open d'Orléans 2009